Il doppio del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vijay Amritraj e Stan Smith che hanno battuto in finale Andrew Pattison e Butch Walts 6–7, 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Tim Gullikson /  John McEnroe (quarti di finale)

 Wojciech Fibak /  Heinz Günthardt (primo turno)
 Rod Frawley /  Tomáš Šmíd (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Frankfurt Grand Prix 1980